Pedrinha é um lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Estela, que no censo de 2001 tinha 275 habitantes.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Estela (Póvoa de Varzim)